Попина је насеље у Србији у општини Трстеник у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 384 становника (према попису из 1991. било је 433 становника).

Демографија 
У насељу Попина живи 301 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 42,0 година (40,4 код мушкараца и 43,6 код жена). У насељу има 129 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,98.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Трстенику
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији